Kanisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kanisaari (ö i Kuhmois, Hahmajärvi),  (1 ha)
2. Kanisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola),  (1 ha)
3. Kanisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
4. Kanisaari (ö i Saarijärvi, Pyhäjärvi),  (1 ha)
5. Kanisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
6. Kanisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 29,34),  (0 ha)
7. Kanisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,85, long 30,37),  (0 ha)
8. Kanisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar